El nombre Tana puede corresponder a varios ríos:

 Río Tana, en Alaska, Estados Unidos.
 Río Tana, en Cuba.
 Río Tana, en Georgia.
 Río Tana, en Ghana.
 Río Tana, en Kenia.
 Río Tana, entre Noruega y Finlandia
 Río Tana, en Chile